Rychnowo (gromada 1954–1959)
 Rychnowo (gromada 1971–1972)